USS Bailey — кораблі ВМС США, названі на честь офіцера, учасника Громадянської війни в США, Теоддоруса Бейлі ().

 USS Bailey (1856) — шхуна Берегової охорони США, брала участь в Громадянській війні в США.
 USS Bailey (TB-21) — міноносець типу «Бейлі». На службі у складі ВМС США протягом 1901-1919 років. Зданий на злам у 1920 році.

 USS Bailey (DD-269) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». Збудований у 1919 році. На службі у складі ВМС США протягом 1919–1940 років, після чого переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Reading (G71)». Зданий на злам у 1945 році.
 USS Bailey (DD-492) — ескадрений міноносець типу «Бенсон».  Збудований у 1942 році. У 1946 році виведений в резерв. Зданий на злам у 1969 році.
 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни